
Termin -{IGP}- ima više značenja.

 -{IGP}- je grafički procesor ().
 -{IGP}- je protokol za unutrašnju razmenu podataka ().